Politeness Pays – film del 1914 diretto da Carl Gregory
 Politeness Pays – film del 1916 prodotto dalla Essanay